Ла-Неві́ль-ан-Бен () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 110 км на північний схід від Парижа, 70 км на схід від Ам'єна, 37 км на захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 66 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 192,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ла-Невіль-ан-Бен на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Невіль-ан-Бен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена